Newnes est un patronyme porté notamment par :

 George Newnes (1851-1910), éditeur britannique ;
 Jack Newnes (1993-), footballeur professionnel australien.